Centar (, ,  und  für „Zentrum“) steht für:

 Sarajevo-Centar, Gemeinde von Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
 Opština Centar, Stadtbezirk der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje
 Centar (Banja Luka), Stadtteil von Banja Luka, Bosnien und Herzegowina
 Centar (Niš), Stadtteil von Niš, Serbien
 Centar (Petrovac), Dorf in der Opština Petrovac, BiH
 Centar (Partei), politische Partei in Kroatien